Il dirigibile – programma televisivo della RAI in onda dal 1975 al 1980
 Il dirigibile – singolo del 1971 di Antoine
 Il dirigibile – singolo del 1971 di Anna Identici